Денисова Карина Дмитрівна (*1997) — українська волейболістка
 Денисова Наталія Миколаївна — директорка підприємства «„Медобори“ ФАРМ», заслужений працівник фармації України.
 Денисова Ніна Михайлівна (*1942) — радянська і українська художниця і графік
 Денисова Олександра Іванівна (1924–2005) — український вчений-гідрохімік
 Денисова Тамара Наумівна (1934—2015) — доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, голова Центру американських літературних студій в Україні
 Денисова Тетяна Вікторівна (*1980) — український хореограф
 Денисова Ульяна Вікторівна (*1983) — російська біатлоністка

Денисова — присілок, Сосьвинський міський округ, Свердловська область
 Денисова — присілок, Частоозерський округ, Курганська область

Див. також 
 Денисов

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ